Benedek Aladár (1843–1915) költő, író, újságíró (szül. Náray Iván)
 Benedek Aladár (1881–1935) ügyvéd
 Benedek Aladár (?) labdarúgó-játékvezető